Torrecilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Torrecilla, Mexiko, ort, Oaxaca, Tepelmeme Villa de Morelos,

Spanien 

 Torrecilla de la Jara (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar